Змагання з боксу у ваговій категорії до 49 кг на Чемпіонаті світу з боксу 2017 пройшли з 25 серпня по 2 вересня.

Призери

Сіяні спортсмени 

<ol start="1">
  Хоаніс Архілагос (Чемпіон)
  Хасанбой Дусматов (фінал)
  Юберхен Мартінес (півфінал)
  Василь Єгоров (чвертьфінал)

<ol start="5">
  Роген Ладон (другий раунд)
  Ган-Ердене Ганхуяг (чвертьфінал)
  Карлос Кіпо (другий раунд)
  Салах Ібрагім (чвертьфінал)

Змагання

Посилання 
Жеребкування

49 кг